A Seleção Bósnia de Futebol foi uma das 32 participantes da Copa do Mundo FIFA de 2014, realizada no Brasil.

Amistosos prévios

Escalação

Classificação

Fase de grupos 

Sorteada no grupo F, a Bósnia enfrentou as seleções do Irã, da Nigéria e da Argentina.

Referências